Abu Hanaja – miejscowość w Syrii, w muhafazie Aleppo
 Abu Hanaja – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama